Campionati mondiali di sci alpino – competizione di sci alpino organizzata dalla Federazione Internazionale Sci
 Campionati mondiali di sci nordico – competizione di sci nordico organizzata dalla Federazione Internazionale Sci